"Caçadora de Beijos" es una canción de la cantante brasileña Gaby Amarantos, compuesta por Bruno Caliman y Veloso Dias. Fue lanzada el 7 de junio de 2018 junto con su videoclipe y su tercero álbum de estudio Não Para Não.

Videoclip 
El clip tiene una estética latina, más precisamente del nordeste brasileño. En la obra, Gaby acude a un bar con referencias a esta región, canta y baila.

Referencias 

Forró
Canciones de 2018
Sencillos de 2018
Canciones en portugués